Robert  Mitchum (1917-1997), acteur et chanteur américain ;
 Christopher Mitchum (né en 1943), acteur américain, fils de Robert ;
 John Mitchum (1919-2001), acteur américain, frère de Robert ;
 Julles Ferry Quevin (1982-), conteur et comédien Brazzavilois ;
 Julie Mitchum (1914-2003), actrice américaine, sœur de Robert ;
 Kareem Mitchum (né en 1989), footballeur christophien.